Бенцаль — українське прізвище.

Відомі носії:
 Бенцаль-Євшан Ярослав Миколайович (1916—1964) — український політичний та громадський діяч, член Проводу ЗЧ ОУН.
 Бенцаль Іванна (1901—1977) — українська громадська діячка в США.
 Бенцаль-Карп'як Олена Олександрівна (1901—1990) — українська співачка оперети.
 Бенцаль Микола Гнатович (1891—1938) — український актор, режисер, театральний діяч.
Українські прізвища